Indigotin steht für:

 Indigo (insbesondere im englischen Sprachraum)
 Indigotin I, siehe Indigokarmin